Osoby o tym nazwisku:
 Ahmet Çalık – turecki piłkarz
 Meryem Boz Çalık – turecka siatkarka